ISO 4762 er en ISO standard for en Skrue.

En Stålskrue ISO 4762 er en af de mest brugte skruer inden for befæstelse området.

Kilde 
 http://bolte.dk/cylinderhoved-iso-4762-indv-6-kant/ 

4762